Carrelli steht für:

 Antonio Carrelli (1900–1980), italienischer Physiker
 Dennis Carrelli, siehe Dennis Christopher (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 die Baureihe 1500 der Straßenbahn Mailand
 die Mehrzahl von Carrello, dem speziellen Handkarren in Venedig